Der Wahlkreis 76 Georgsmarienhütte ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst vom Landkreis Osnabrück die Städte Bad Iburg und Georgsmarienhütte sowie die Gemeinden Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf, Hagen am Teutoburger Wald und Hasbergen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Georgsmarienhütte sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jonas Pohlmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 76.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 076 Georgsmarienhütte keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon fünf mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat, das Martin Bäumer (CDU) seit 2003 durchgehend gewann, konnte er auch in 2017 erfolgreich verteidigen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 67,81 % über dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 48,61
| 43,19
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 31,77
| 30,45
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 8,20
| 8,78
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 7,06
| 8,69
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 4,36
| 3,67
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
|
|
| 3,63
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,07
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,09
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,16
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,00
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,06
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,42
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,52
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,19
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,06
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Georgsmarienhütte keine Einzelbewerber und sechs Direktkandidaten von Parteien an. Das Direktmandat gewann Martin Bäumer (CDU), und über die Landesliste erhielt außerdem Kathrin Rühl (SPD) ein Mandat. Die Wahlbeteiligung lag mit 62,98 % über dem Landesdurchschnitt von 59,36 %.

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 52,48
| 44,40
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 31,44
| 27,05
|-
|data-sort-value="4"| GRÜNE
| 
| 9,29
| 11,60
|-
|data-sort-value="3"| FDP
| 
| 3,06
| 11,20
|-
|data-sort-value="5"|  DIE LINKE
| 
| 2,13
| 2,19
|-
|data-sort-value="20"| PIRATEN
| 
| 1,60
| 2,16
|-
|data-sort-value="12"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,63
|-
|data-sort-value="14"| NPD
|
|
| 0,40
|-
|data-sort-value="9"| DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,22
|-
|data-sort-value="16"| PBC
|
|
| 0,12
|-
|data-sort-value="6"| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,02
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Georgsmarienhütte sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Martin Bäumer (CDU).

Der Wahlkreis hatte bei dieser Wahl die höchste Wahlbeteiligung (63,6 %) aller Wahlkreise in Niedersachsen.

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 52,6
| 51,9
|-
| SPD
| 
| 30,3
| 25,7
|-
| FDP
| 
| 5,1
| 8,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 5,5
| 6,0
|-
| Die Linke
| 
| 4,8
| 5,4
|-
| NPD
| 
| 0,7
| 0,9
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 0,9
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
| 0,0
|-
| Republikaner
|
|
| 0,0
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Osnabrück)